Verreaux se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edouard Verreaux
 Jules Verreaux